Orcesis är ett släkte av skalbaggar. Orcesis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Orcesis